Arzenesi – abitanti di Arzene
Arzenesi – abitanti di Arzeno d'Oneglia
Arzenesi – abitanti di Valvasone Arzene